Foveades — род чешуекрылых из подсемейства Hypeninae, описанный английским энтомологом Джордж Бетюном-Бейкером в 1908 году.

Описание 
Щупики самцов длинные прямые, густо покрыты чешуйками. Усики двусторонее гребенчатые.

Cистематика 
В состав рода включают три вида:
  — Новая Гвинея, Австралия (Квинсленд)
  — Тайвань
  — Острова Луизиада

В каталоге чешуекрылых Тайваня вид Foveades bisectalis помещен в род Bertula.

Распространение 
Представители рода встречаются на Тайване, в Папуа — Новой Гвинее и Австралии.

Примечания

Ссылки 
 Natural History Museum Lepidoptera genus database

Совки-пяденицы
Роды чешуекрылых